Niemeier ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Niemeier († 1626), deutscher evangelischer Geistlicher und Konrektor

 Hans-Volker Niemeier (* 1940), deutscher Mathematiker
 Joachim Niemeier (* 1955), deutscher Manager und Hochschullehrer
 Johann Barthold Niemeier (auch: Niemayer, Niemeyer; 1644–1708), deutscher Logiker und lutherischer Theologe
 Johannes Niemeier (1931–2022), deutscher Bildhauer
 Jule Niemeier (* 1999), deutsche Tennisspielerin
 Konrad Niemeier (* 1933), deutscher Maler
 Michael Niemeier (* 1960), deutscher Verwaltungsjurist und Vizepräsident des BfV
 Walter Niemeier (* 1957), deutscher Pädagoge und Hochschullehrer
 Wolf-Dietrich Niemeier (* 1947), deutscher Klassischer Archäologe
 Wolfgang Niemeier (* 1949), deutscher Geodät und Hochschullehrer

Siehe auch: Niemeyer